ТЧ-13 «Ручьи́» — планируемое депо Петербургского метрополитена, будет расположено на Красносельско-Калининской линии за станцией «Ручьи». 12 октября 2022 года, помимо электродепо, был также объявлен конкурс на предпроектную документацию для станций «Полюстровский проспект-1», «Бестужевская» и «Пискарёвка», которые расположатся перед «Ручьями». Конкурс планируется завершить к ноябрю 2025 года.

Одно из двух (проектируется также ТЧ-8 «Красносельское») депо, которое будет создаваться с целью обслуживания поездов Красносельской-Калининской линии.

Примечания 

Строящиеся и проектируемые депо Петербургского метрополитена